Grease (grasso oppure brillantina in lingua inglese) può indicare:

 Grease – musical di Jim Jacobs e Warren Casey del 1971
 Grease (Brillantina) (Grease) – film del 1978 diretto da Randal Kleiser e tratto dall'omonimo musical
 Grease – colonna sonora dell'omonimo film
 Grease – canzone utilizzata per la colonna sonora del film Grease – Brillantina
 Grease – videogioco del 2010 tratto dall'omonimo film
 Dame Grease – musicista e produttore statunitense